Pante (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
 Pante (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
 Pante (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
 Pante (Tanah Luas), een plaats in Indonesië